Фідон Епірський — легендарний цар феспротіїв, згаданий Гомером.
 Фідон Коринфський — коринфський законодавець VIII ст. до н. е..
 Фідон Аргоський — цар давньогрецького міста Аргос VII ст. до н. е. .
 Фідон Афінський — один з «тридцяти тиранів», членів олігархічної колегії з 30 осіб, що була при владі в Стародавніх Афінах у квітні — грудні 404 р. до н. е..